Анне-Каріне Стрьом (;  , Осло) — норвезька співачка, найвідоміша тим, що брала участь у відборі Норвезького конкурсу пісні Євробачення, Melodi Grand Prix, протягом шести років поспіль між 1971 і 1976 роками, перемагаючи тричі (двічі як соліст і колись як учасник ансамблю) та представляючи Норвегію на конкурсах пісні Євробачення 1973, 1974 та 1976 роках.

Melodi Grand Prix 
Виступи Стрьом в Melodi Grand Prix були такими:

 1971: «Hør litt på meg» — 10-е
 1972: «Håp» — 4-е
 1973: «Å for et spill» (у складі Bendik Singers) — 1-е
 1974: «Hvor er du» — 1-е
 1975: «1+1=2» — 4-е
 1976: «Mata Hari» — 1-е

Конкурс пісні Євробачення 

Пісня, з якою перемогли Bendik Singers 1973 року, отримала англомовну версію та названа «It's Just A Game» для 18-го пісенного конкурсу Євробачення, який відбувся 7 квітня в місті Люксембурзі, де вона фінішувала на сьомому місці з 17 заявок.

Стрьом відправилася в Брайтон, Англія, на конкурс 1974 року, який відбувся 6 квітня. Знову ж таки, пісню було перекладено англійською мовою як «The First Day of Love», а бек-вокал надали інші Bendik Singers. Це був помітний конкурс, який виграла АББА, а також взяли участь декілька вже визнаних на міжнародному рівні імен (Олівія Ньютон-Джон, Джильола Чінкетті, Mouth &amp; MacNeal). У цьому конкурентному полі Пісня намагалася залучити голоси і фінішувала однією з чотирьох пісень, що ділили останнє місце лише з трьома голосами.

Останній виступ Стрьом на Євробаченні на конкурсі 1976 року в Гаазі 3 квітня закінчився повною невдачею, оскільки «Mata Hari» фінішувала останньою з 18 пісень-учасниць. До конкурсу «Mata Hari», дуже сучасна та сучасна пісня в стилі дискотеки, оцінювалась краще, але згодом було висловлено припущення, що досить дивний наряд і виступ Стрьом вночі, можливо, коштував голосів. З двох останніх фінішів з трьох робіт, Стрьом, як правило, вважається найменш успішним виконавцем, який брав участь у більш ніж одному конкурсі пісні Євробачення як єдиний виконавець на сьогодні, який фінішував на останньому місці двічі.

Після Євробачення 
Наприкінці 1970-х Стрьом почала виступати в музичних кабаре разом з Ейштейном Зунде та її тодішнім чоловіком Оле Паусом. Вона випустила три альбоми між 1978 і 1986 роками, що відображало рух до більш серйозного музичного стилю.

Альбоми дискографія 
 1971: Drømmebilde
 1975: Anne Karin
 1978: Album
 1982: Casablancas Døtre
 1986: Landet utenfor

Примітки

Посилання 
 Дискографія на 45cat 

Норвезькі співачки
Представники Норвегії на Євробаченні
Учасники Євробачення 1976
Учасники Євробачення 1974
Учасники Євробачення 1973